Thalpios (en grec ancien Θάλπιος) est le fils d'Eurytos et de Théraephoné, fille de Dexamenos.

Il a un frère nommé Antimachos. Tous deux ont pour ancêtre Actor, fils de Phorbas.

Mythe 
Thalpios et Anthimachos, sont deux des 4 chefs qui commandaient les quatre contingents (de 10 nefs) des Epéiens d'Elide venus aux portes de Troie sur quarante navires.

Thalpios est cité parmi les prétendants à la main d'Hélène et les héros qui prirent place à l'intérieur du cheval de bois.

On pouvait voir sa tombe ainsi que celle de son frère à Elis.

Arbre généalogique

Notes et références 

Mortel de la mythologie grecque